Села в Україні:
 Воронівщина — Київська область, Яготинський район
 Воронівщина — Полтавська область, Гадяцький район